Das Prokom Polish Open 1998 war ein Damen-Tennisturnier in Sopot. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1998 und fand vom 25. Juli bis 2. August 1998 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1998
Tennisturnier in Sopot